Miesitschek von Wischkau ist der Familienname folgender Personen:

 Gottlieb Sigismund Karl Miesitschek von Wischkau (1745–1810), deutscher Generalmajor
 Karl Miesitschek von Wischkau (1859–1937), deutscher Verwaltungsjurist und Regierungsbeamter